Rice Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Rice Island (Louisiana)
 Rice Island (North Carolina)
 Rice Island (Tennessee)
 Rice Island (Wisconsin)